El término Sakon Nakhon se puede referir a:

Provincia de Sakon Nakhon, en el nordeste de Tailandia.
Sakon Nakhon, ciudad de Tailandia, capital de la provincia homónima.
Aeropuerto de Sakon Nakhon, ubicado en la ciudad de Sakon Nakhon.